Por Lineu pode estar à procura de:

Pessoas
 Carolus Linnaeus (Carlos Lineu), cientista sueco fundador do sistema moderno de classificação científica dos organismos.
 Lineu Prestes, ex-prefeito de São Paulo, Brasil.

Personagens fictícios
 Lineu Silva, personagem da série televisiva A Grande Família.

Desambiguações de televisão